Војислав Јовановић је име и презиме следећих људи:
Војислав Јовановић Марамбо — дипломата и научни радник
Војислав В. Јовановић — српски писац
Воја Јовановић — српски глумац